Xe – simbolo chimico dello xeno
 XE – codice ISO 3166-2:LA dello Xekong (Laos)
 Atari XE – serie di computer della famiglia Atari 8-bit
 Jaguar XE – automobile del 2015
 Xe – compagnia militare privata statunitense

Altri progetti